

Patronyme
 Clarisse Tennessy est une actrice française de télévision et de cinéma.

Pseudonyme
 Tenessy, pseudonyme de Carole Tredille, actrice pornographique et mannequin.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de pseudonyme